Cazala est un patronyme porté notamment par :

 Robert Cazala (1934-2023), coureur cycliste français ;
 Roger Cazala (1906-1944), médecin-biologiste français, résistant et reconnu Juste parmi les nations.